

Moldavia 
 Broșteni, comune nel distretto di Rîbnița in Transnistria

Romania 
 Broșteni, città del distretto di Suceava
 Broșteni, comune del distretto di Mehedinți
 Broșteni, comune del distretto di Vrancea